Ассаб или Асаб () — село в Шамильском районе Дагестана.

Образует сельское поселение село Ассаб как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Расположено на реке Ассабтляр (бассейн реки Аварское Койсу), в 5 км к северо-западу от районного центра села Хебда.

Население

История 
Сельсовет села Ассаб образован декретом ВЦИК от 20 января 1921 г. в составе Ахвахского участка, Андыхского округа. 

В 1928 году село вошло в Кахибский район. 

С 1960 село в составе Советского района. 

С февраля 1994 года вошел в Шамильский район.

Социальная инфраструктура 
В селе действует средняя школа, ФАП, ДК, библиотека, Исламский институт.

Сельское хозяйство 
СПК «Ассаб» (бывший колхоз имени Калинина).

Примечания 

Населённые пункты Шамильского района
Муниципальные образования Шамильского района
Сельские поселения Дагестана